Die erfolgreiche Apotheke ist eine monatlich erscheinende Fachzeitschrift für Apotheker, die sich nach eigener Aussage „ausschließlich mit den zukunftsrelevanten Themen der Apotheke befasst“.

Die Zielsetzung ist, Apotheker mit den Informationen zu versorgen, die sie benötigen, um ihre Apotheken erfolgreich führen zu können. Zentrale Themen sind dabei u. a. die Bereiche Apothekenkonzepte, Management und Warenwirtschaft sowie die Bereiche Dienstleistungen, Medikationsmanagement und Selbstmedikation.

Der herausgebende Apo-Verlag AG aus Liechtenstein veröffentlicht darüber hinaus u. a. Der Kooperations-Kompass und Die erfolgreiche PTA und Der Marken-Kompass.

Weblinks 
 Website von Die erfolgreiche Apotheke

Einzelnachweise 

Pharmaziezeitschrift
Deutschsprachige Monatszeitschrift
Zeitschrift (Liechtenstein)
Ersterscheinung 2009
Gesundheitswesen (Liechtenstein)